Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus